Вертячево — название населённых пунктов.

Россия 
 Вертячево — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Вертячево — деревня в Раменском районе Московской области.